Epeiosz, Endümión és Szeléné fia, Héleia (Élisz) királya
 Epeiosz, Panopeusz fia, a trójai faló készítője